Espeja steht für:
 Espeja (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien
 Espeja de San Marcelino, Gemeinde in der Provinz Soria, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien
 Río Espeja, Zufluss des Arandilla (Fluss), Nebenfluss des Duero in der Provinz Burgos, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien